

Geografia 
 Awad (o Awadh) – regione nello Stato indiano dell'Uttar Pradesh

Persone 
 Ahmed Awad – calciatore svedese naturalizzato palestinese
 Iwannis Louis Awad – vescovo cattolico siriano
 Mira Awad – cantante, attrice e autrice israeliana di etnia araba 
 Mohamed Awad – calciatore egiziano
 Salomón Awad – ex cestista cileno
 Samer Awad – calciatore siriano
 Turki Awad – ex calciatore saudita